Léontia est un nom propre d'origine grecque signifiant « lion » qui désigne notamment :
 Léontia Porphyrogénète, princesse byzantine du  ;
 Léontia, impératrice byzantine du .

La Sainte Léontia se fête le .